Herschend ist der Familienname der folgenden Personen:

 Oscar Herschend (1853–1891), dänischer Maler
 Steen Herschend (1888–1976), dänischer Segler